

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Shamrock – città della Contea di Creek, Oklahoma
 Shamrock – città della Contea di Wheeler, Texas

Sport 
 Shamrock Rovers Football Club – società calcistica irlandese
 Shamrock V – imbarcazione partecipante all'America's Cup

Altro 
 Shamrock – foglia di trifoglio, simbolo dell'Irlanda
 Shamrock – automobile prodotta in Irlanda fra il 1959 e il 1960
 SHAMROCK – album di Megumi Hayashibara del 1993